You’ll Never Walk Alone – album gospel/kompilacyjny Elvisa Presleya z 1971 roku.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy kompilacyjne Elvisa Presleya
Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Muzyka chrześcijańska